Il doppio  dello  Seguros Bolívar Open Cali 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2011.

Andre Begemann e Martin Emmrich erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Juan Sebastián Cabal e Robert Farah hanno battuto in finale Facundo Bagnis e Eduardo Schwank 7–5, 6–2.

Teste di serie

  Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah (campioni)
  Facundo Bagnis /  Eduardo Schwank (finale)

  Víctor Estrella /  Gerald Melzer (semifinali)
  Guillermo Rivera-Aránguiz /  Cristóbal Saavedra-Corvalán (semifinali)

Tabellone

Note 
 

Seguros Bolívar Open Cali 2011